Николай Александрович Петровский:
 Петровский, Николай Александрович (1884—?) — полковник лейб-гвардии Кирасирского Его Величества полка, герой Первой мировой войны.
 Петровский, Николай Александрович (род. 1937) — чувашский писатель, поэт, драматург, литературный переводчик.